Guilhermina da Boêmia — mística cristã
Guilhermina dos Países Baixos — rainha dos Países Baixos
Jardim Guilhermina
Praia da Guilhermina

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de topônimos